Андре́й Ви́кторович Ко́птев (род. 28 февраля 1984 года, Усолье-Сибирское, СССР) — российский легкоатлет. Чемпион летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократный чемпион мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Представляет два региона, выступает за города Уфа и Барнаул.

Работает в ДЮСШОР № 7 г. Уфы.

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012).

Примечания

Ссылки 
 Андрей Коптев — профиль на сайте Международного паралимпийского комитета.

Спортсмены Барнаула
Спортсмены Уфы
Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Прыгуны тройным России